Снятие:

 Снятие — философская категория
 Снятие с креста — живописные изображения, описанной в Евангелиях сцены снятия с креста тела Иисуса Христа.
 Снятие часового — тактический приём
 Снятие крещения — религиозный обряд